Kokota může být:

 Kokota, austronéský jazyk používaný na Šalomounových ostrovech
 Kokota, město v Guineji
 V češtině, zejména starší, je slovo kokota používáno jako synonymum pro slova nevěstka, prostitutka. (Z německého Kokotte či francouzského coquette, viz např. román Quido Maria Vyskočila Svatá kokota.)

Reference 

Wikipedie:Rozcestníky